Cerovac kan verwijzen naar verschillende plaatsen:
In Kroatië
Cerovac (Osijek-Baranja), in de buurt Bizovac
Cerovac (Jakšić), in de buurt Jakšić
Cerovac (Zadar), een dorp in de buurt Gračac
Cerovac Vukmanićki, een dorp in de buurt Karlovac
In Servië
Cerovac (Šumadija), een dorp in Šumadija regio, in de buurt Kragujevac
Cerovac (Aerodrom), een dorp in de gemeente Aerodrom, Servië
Cerovac (Šabac), een dorp in de gemeente Šabac